Ге́йман () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Гейман Олег (* 16 червня 1960, Харків) — український політик.
 Гейман Ніл (*10 листопада 1960, Портчестер, Гемпшир, Велика Британія) — англійський письменник у жанрі фентезі та фантастики.
 Гелен Валері Гейман (* 26 березня 1949, Вулвергемптон, Велика Британія) — лорд-спікер Палати лордів Парламенту Великої Британії (4 липня 2006-31 серпня 2011).
 Пол Гейман (* 11 вересня 1965, Скарсдейл, США) — американський продюсер в жанрі розваг.
 Роберт Гейман (1905—1985) — британський зоолог.
 Френсіс Гейман (1708—1776) — британський актор, сценограф, художник і ілюстратор доби англійського рококо.
 Ніл Ґейман, Ніл Річард МакКіннон Ґейман (англ. Neil Richard MacKinnon Gaiman; нар. 10 листопада 1960, Портчестер, Велика Британія) — англійський письменник-фантаст.

Див. також 
 Хейман